Нелсонвил има више значења:
 Нелсонвил (Њујорк)
 Нелсонвил (Висконсин)
 Нелсонвил (Охајо)